Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa (ang. Tales from the Perilous Realm) – zbiór baśni literackich J.R.R. Tolkiena stworzonych dla dzieci.

Opowieści, z wyjątkiem Przygód Toma Bombadila nie mają związku z Śródziemiem. Książka została zredagowana przez Toma Shippeya. Zawiera dodatek O baśniach, w którym Tolkien definiuje m.in. czym dla niego jest baśń.

Książka została wydana po raz pierwszy w 1997 przez wydawnictwo HarperCollins, w 2008 ukazało się wydanie poszerzone, z ilustracjami Alana Lee. W Polsce zbiór wydało w 2008 wydawnictwo Amber.

Zawartość 
 Łazikanty
 Gospodarz Giles z Ham
 Przygody Toma Bombadila
 Kowal z Podlesia Większego
 Liść, dzieło Niggle’a

Twórczość J.R.R. Tolkiena